DSO je lahko:

 Distinguished Service Order, angleško vojaško odlikovanje
 Dom starejših občanov